La famiglia Mauruzi è una famiglia nobile italiana.

Storia 

Famiglia originaria di Tolentino, da cui l'espressione "da Tolentino" con cui è anche conosciuta, fondata nel XIII secolo da Giovanni "Moruccio" Mauruzi e nota per aver dato i natali a valorosi condottieri, come Niccolò Mauruzi, membro più celebre della casata, pronipote del suddetto Giovanni, che fu conte di Stacciola, da cui l'espressione "della Stacciola" che fu portata dai suoi discendenti in aggiunta al loro cognome. Col tempo la famiglia si divise nei rami di Milano, Fabriano, Montenovo e Urbino, dei quali i primi due si estinsero rispettivamente nel 1838 e nel 1741, mentre il terzo risulta tuttora esistente a Palermo e Roma. Lo stemma della famiglia è di rosso al leone rampante d'oro tenente con la destra una spada d'argento appuntata a una stella d'oro di 5 raggi.

Albero genealogico 
Di seguito è riportato l'albero genealogico della famiglia Mauruzi dal fondatore Giovanni "Moruccio", vissuto nel XIII secolo, fino al XIX secolo, secondo una ricostruzione del genealogista Pompeo Litta:

Membri principali 
 Niccolò Mauruzi (1350 circa – 1435), noto come Niccolò da Tolentino, membro più celebre della famiglia, condottiero e capitano di ventura, conte di Stacciola e signore di Caldarola, Chiari e Sansepolcro;
 Cristoforo Mauruzi († 1462), condottiero;
 Baldovino († 1446), condottiero;
 Giovanni Mauruzi († 1470), condottiero, fondatore del ramo di Milano;
 Giovanni Mauruzi, condottiero;
 Gianfrancesco Mauruzi († 1487), condottiero;
 Antonio Mauruzi († 1507), condottiero;
 Niccolò Mauruzi († 1542), condottiero;
 Antonio Mauruzi († 1578), condottiero, fondatore del ramo di Fabriano, estintosi nel 1741;
 Cristoforo Mauruzi († 1578), condottiero, fondatore del ramo di Montenovo, tuttora esistente a Palermo e Roma;
 Baldo Mauruzi († 1578), condottiero;
 Giovanni Mauruzi († 1838), conte di Bereguardo, ultimo discendente del ramo di Milano.

Note

Bibliografia 
 Pompeo Litta, Mauruzi di Tolentino, in Famiglie celebri italiane, 1841.

Voci correlate 
 Niccolò Mauruzi
 Cristoforo Mauruzi
 Giovanni Mauruzi
 Dispense della prima serie delle Famiglie celebri italiane

Collegamenti esterni 
 Giuseppe Castellani, , Enciclopedia Italiana, 1934.